Pfad (von althochd. „pfat“) wird abkürzend gebraucht für:

 Trampelpfad, einen schmalen Weg ohne viele Abzweigungen
 Saumpfad, eine für Wagen oder Gespanne zu steile, zu schmale oder zu unwegsame Altstraße, auf der mit Hilfe von Tieren Güter transportiert wurden
 Pfadname, eine Zeichenfolge, die eine Ressource auf einem Computersystem bezeichnet
 Pfad (Graphentheorie), in der Graphentheorie ein Gebilde aus Knoten und Kanten
 Pfad (Stochastik), eine Realisierung eines stochastischen Prozesses
 Pfad (Computergrafik), eine Vektorlinie oder -kurve, die in einem vektorbasierten Grafik- und Zeichenprogramm mithilfe eines Zeichenwerkzeugs erstellt wird
 Pfadabhängigkeit, ein Konzept in der Sozialwissenschaft

Im weiteren Sinn für:
 PFAD Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien
 Pfad für Kinder
 in der Medizin einen Ablaufplan zur Durchführung einer medizinischen Behandlung, siehe Klinischer Behandlungspfad
 einen einzelnen Wertverlauf bei einem stochastischen Prozess
 in Illustrationsprogrammen eine aus Kurvenzügen bestehende Linie, siehe Bézierkurve
 eine religiöse Anleitung, z. B. der  Edle Achtfache Pfad des Buddhismus, oder eine religiöse Ausrichtung, z. B. der Pfad zur linken Hand im Hindu-Tantra

Pfad ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Pfad (1885–1966), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Michael Pfad (* 1963), deutscher Journalist und Sportmanager

Siehe auch: